Ballard Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Ballard Lake (Minnesota)
 Ballard Lake (New Mexico)
 Ballard Lake (Wisconsin)
 Ballard Lake, Western Australia